Хуст:

 Хуст — город в Закарпатской области, Украина
 «Хуст» — украинский футбольный клуб из одноимённого города